Ация (Atia) e име на:

Дъщерите на Юлия Цезарис Младша (сестрата на Юлий Цезар) и Марк Аций Балб, (братовчед на Помпей Велики):

 Ация Балба Цезония, майка на римския император Октавиан Август и на Октавия Младша (четвърта съпруга на Марк Антоний)
 ? Ация Старша,
 ? Ация Младша,